Tore Storløpa Sneli (ur. 27 stycznia 1980) – norweski skoczek narciarski, trener. Medalista zimowych igrzysk dobrej woli i mistrzostw Norwegii.

W swojej karierze dwukrotnie punktował w Pucharze Świata. Czterokrotnie stawał na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego, odnosząc jedno zwycięstwo w zawodach tej rangi.

Jego brat-bliźniak Arne Sneli również był skoczkiem narciarskim.

Życiorys 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w marcu 1996 w Voss, gdzie zajął 50. lokatę w konkursie Pucharu Kontynentalnego. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył pod koniec grudnia 1997 w Sankt Moritz, zajmując 20. miejsce.

20 sierpnia 1998 po raz pierwszy uplasował się w czołowej dziesiątce konkursu Pucharu Kontynentalnego, zajmując w Rælingen 9. pozycję. 20 lutego 1999 w Planicy po raz pierwszy stanął na podium zawodów tego cyklu (był drugi), sukces ten powtórzył także dzień później. 4 marca 1999 w Kuopio zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 31. lokatę. 10 marca 1999 w Courchevel odniósł jedyne w karierze zwycięstwo w konkursie Pucharu Kontynentalnego.

W lutym 2000 w Lake Placid zdobył złoty medal Zimowych Igrzysk Dobrej Woli 2000 w konkursie drużynowym na skoczni dużej (w reprezentacji Norwegii skakali wówczas również Tom Aage Aarnes, Arne Sneli i Morten Ågheim), a w konkursie indywidualnym uplasował się na 13. pozycji. Tydzień później, 27 lutego 2000, zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata, zajmując w Iron Mountain 29. pozycję. Rezultat ten powtórzył jeszcze 12 marca 2000 w Oslo – 2 punkty za zajęte wówczas 29. miejsce były ostatnimi w jego karierze w tym cyklu.

W kolejnych sezonach osiągał gorsze wyniki. W Pucharze Kontynentalnym stanął na podium jeszcze raz – 20 stycznia 2002 w słabo obsadzonych zawodach w Ishpeming (wystartowało w nich niespełna 30 skoczków) zajął 2. lokatę. Na arenie międzynarodowej po raz ostatni wystąpił w połowie marca 2003, plasując się na początku czwartej dziesiątki rozegranych w Strynie konkursów Pucharu Kontynentalnego.

W swojej karierze stawał na podium mistrzostw Norwegii, zdobywając z regionem Hedmark brązowe medale w konkursach drużynowych w 1998 i 2000.

Rekord życiowy wynoszący 207 metrów ustanowił 28 lutego 2001 w Oberstdorfie, gdzie występował jako przedskoczek.

Po zakończeniu sportowej kariery został trenerem skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Norges Toppidrettsgymnas w Lillehammer.

Zimowe igrzyska dobrej woli

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych PK chronologicznie

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980